Franz Ruland ist der Name folgender Personen:

* Franz Ruland (Politiker) (1901–1964), saarländischer Politiker (CVP)
 Franz Ruland (Jurist) (* 1942), deutscher Jurist
 Franz Heinrich Ruland (1852–1930), Jurist und Politiker, siehe Heinrich Ruland